Медуха — напій, широко вживаний ще з часів Київської Русі.
 Медуха — село Галицького району, Івано-Франківська область.